Натуральне число 1208
 1208 рік до нашої ери
 1208 рік нашої ери